Fesses d'Argile et fils est la soixantième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1999.

Univers

Synopsis 
Fesses d'Argile, fils d'un chef sioux, est envoyé en France pour parfaire son éducation. Totalement réticent, il tente de rejoindre l'Amérique à la nage. Heureusement, les Petits Hommes veillent...

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1999
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1999